Sous le soleil de Satan kan syfta på:

 Under djävulens färla (ursprungstitel: Sous le soleil de Satan) – roman från 1926 av Georges Bernanos
 Sous le soleil de Satan (film) – film från 1987 i regi av Maurice Pialat